

Cinema 
 Heads Up – film del 1925 diretto da Harry Garson
 Heads Up – film del 1930 diretto da Victor Schertzinger

Musica 
 Heads Up! – album di Blue Mitchell del 1968
 Heads Up – EP dei Raven del 1991
 Heads Up – EP dei Death from Above 1979 del 2002
 Heads Up – EP di Bassnectar del 2008
 Heads Up – album delle Warpaint del 2016
 Heads Up International – etichetta discografica statunitense